Gens Calpúrnia, família romana plebea
 Biografies:
 Calpúrnia (filla de L. C. Bèstia), filla de Luci Calpurni Bèstia 
 Calpúrnia (esposa de Cèsar), esposa de Juli Cèsar
 Calpúrnia (hetaira), concubina de Claudi
 Calpúrnia (dama romana), dama romana enviada a l'exili per la gelosia d'Agripina, la dona de l'emperador Claudi